Atilio López puede referirse a: 

Atilio López (futbolista), un futbolista paraguayo.
Hipólito Atilio López, un sindicalista argentino y vicegobernador de Córdoba asesinado en 1974.